Конехос има више значења:
 Округ Конехос (Колорадо)
 Конехос (Колорадо)